Это список игр и приложений, известных под общим названием DSiWare, для портативной игровой консоли Nintendo DSi, доступных для загрузки через магазин DSi и недоступных для игр на более ранних моделях DS. Обновление, выпущенное для Nintendo 3DS в июне 2011 года, добавило поддержку службы Nintendo eShop, которая содержала полную библиотеку игр DSiWare (на тот момент) в магазине DSi Shop, за исключением некоторых игр и приложений. По состоянию на август 2010 года в Северной Америке было доступно более 200 загружаемых игр. Игры и приложения DSiWare обычно имеют анимированные значки, но некоторые из них, такие как Bejeweled Twist, имеют статические значки. Обратите внимание, что пустые поля в некоторых столбцах представляют собой в настоящее время неподтвержденную или неизвестную информацию.

Этот список неполный, в нем отсутствуют некоторые названия и многие даты выпуска за пределами Северной Америки. Даты выпуска могут быть изменены.

Магазин DSi прекратил свою деятельность 31 марта 2017 года. Хотя игры и приложения DSiWare в Nintendo eShop в настоящее время не затронуты, интернет-магазины Wii U и 3DS планируется закрыть в конце марта 2023 года. Последней игрой программного обеспечения DSiWare была Crazy Train, выпущенная в США 28 января 2016 года.

Список игр DSiWare 
На платформе DSiWare выпущено 662 игры.

Список приложений DSiWare 
На DSiWare выпущено 151 приложение.

Список игр DSiWare, которые также имеют физическое издание 
На платформе DSiWare выпущено 62 игры.

См. также 

 Список игр DSiWare (Северная Америка)
 Список игр DSiWare (регион PAL)
 Список игр для Nintendo 3DS
 Список игр Nintendo DS
 Список игр Nintendo Switch
 Список игр для виртуальной консоли
 Список игр для Wii
 Список программного обеспечения Wii U
 Список игр WiiWare

Заметки

Источники

Внешние ссылки 
 Список названий DSiWare от Nintendo of Japan
 Список названий Nintendo of UK DSiWare 
 Названия игр Hudson Soft DSiWare
 WikiGames: Полный список DSiWare вики по видеоиграм
 Профиль игры Real Football 2010 (DSiWare) | Новости, обзоры, видео и скриншоты

Игры для Nintendo DSi
Списки компьютерных игр по платформам